Het bokstoernooi in de klasse licht vlieggewicht voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats van zaterdag 6 tot zondag 14 augustus 2016. Regerend olympisch kampioen was Zou Shiming uit China; hij komt tijdens deze Spelen niet in actie en kan derhalve zijn titel niet verdedigen. De boksers vechten in een knock-outsysteem, beginnend met de ronde van 32 en eindigend met de finale. Het bokstoernooi kent geen herkansingen voor de bronzen medailles: de verliezers van de halve finales winnen beiden het brons. De gevechten zelf bestaan uit drie rondes van drie minuten. Een bokser krijgt punten voor elke geslaagde stoot tegen het bovenlichaam of het hoofd van zijn opponent. De bokser met de meeste punten aan het einde van de derde ronde wint, tenzij tussentijds een van de sporters langer dan tien seconden op de grond ligt: hij is dan direct de verliezer.

Toernooischema

Laatste vier

Bovenste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 compact met bye
| RD1 = Eerste ronde
| RD2 = Tweede ronde
| RD3 = Kwartfinale
| RD4 = Halve finale

| team-width=160
| score-width=20

| RD1-team03=  Simplice Fotsala
| RD1-score03= 0
| RD1-team04=  Galal Yafai
| RD1-score04= 3

| RD1-team09=  Patrick Lourenço
| RD1-score09= 0
| RD1-team10= {{nowrap| Yuberjén Martínez}}
| RD1-score10= 3
| RD1-team13=  Artur Hovhannisyan
| RD1-score13= 0
| RD1-team14=  Samuel Carmona
| RD1-score14= 3

| RD2-team01=  Joahnys Argilagos
| RD2-score01= 2
| RD2-team02=  Galal Yafai
| RD2-score02= 1
| RD2-team03= {{nowrap| Peter Mungai Warui}}
| RD2-score03= 2
| RD2-team04=  Lü Bin
| RD2-score04= 1
| RD2-team05=  Rogen Ladon
| RD2-score05= 0
| RD2-team06=  Yuberjén Martínez
| RD2-score06= 3
| RD2-team07=  Samuel Carmona
| RD2-score07= 2
| RD2-team08=  Paddy Barnes
| RD2-score08= 1

| RD3-team01=  Joahnys Argilagos
| RD3-score01= 3
| RD3-team02= 
| RD3-score02= 0
| RD3-team03=  Yuberjén Martínez
| RD3-score03= 2
| RD3-team04=  Samuel Carmona
| RD3-score04= 1

| RD4-team01=  Joahnys Argilagos
| RD4-score01=1
| RD4-team02=

Onderste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 compact met bye
| RD1 = Eerste ronde
| RD2 = Tweede ronde
| RD3 = Kwartfinale
| RD4 = Halve finale

| team-width=160
| score-width=20

| RD1-team03=  Leandro Blanc
| RD1-score03= 0
| RD1-team04= {{nowrap| Joselito Velázquez}}
| RD1-score04= 3
| RD1-team05= {{nowrap| Mathias Hamunyela}}
| RD1-score05= 3
| RD1-team06=  Rufat Huseynov
| RD1-score06= 0
| RD1-team13=  Nico Hernández
| RD1-score13= 3
| RD1-team14=  Manuel Cappai
| RD1-score14= 0

| RD2-team01=  Hasanboy Doesmatov
| RD2-score01= 3
| RD2-team02=  Joselito Velázquez
| RD2-score02= 0
| RD2-team03=  Mathias Hamunyela
| RD2-score03= 0
| RD2-team04=  Birzhan Zhakypov
| RD2-score04= 3
| RD2-team05= 
| RD2-score05= 0
| RD2-team06=  Carlos Quipo
| RD2-score06= 3
| RD2-team07=  Nico Hernández
| RD2-score07= 3
| RD2-team08=  Vasily Jegorov
| RD2-score08= 0

| RD3-team01= 

Mannen 49